Pandemia: epidemia di elevata proporzione, sia per distribuzione che per mortalità
Pandemia: gioco da tavolo in stile tedesco di Matt Leacock
Pandemia: film del 2011 diretto da Lucio Fiorentino
Pandemia: romanzo di Lawrence Wright